Gianluca Bazzoli – attore italiano
 Livio Bazzoli – arbitro di calcio italiano